Любен Борисов Крапчев е български журналист от Македония.

Биография 
Любен Крапчев е роден на 24 февруари 1904 година в град Битоля, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия род Крапчеви, племенник на Данаил Крапчев. Установява се в София след края на Първата световна война. Завършва гимназия през 1924 година и право в Софийския университет през 1928 година. Сътрудничи на вестниците „Устрем“, „Знаме“, „Променя“ и „Ново слово“, редактор е на списание „Родина“, а от 1930 година е помощник редактор на „Маседоан“ в Женева. Кореспондент е на вестник „Зора“ до 1944 година. След Деветосептемврийския преврат е арестуван и изпратен в Софийския централен затвор, а през пролетта на 1945 година е въдворен в концлагери в Свети Врач и Дупница. След като е освободен работи като дърводелец и пише статии и пиеси за македонски книжовници и дейци. Умира на 12 октомври 1992 година.

Бележки 

Родени в Битоля
Български журналисти от Македония
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Възпитаници на Софийския университет
Репресирани от комунистическия режим в България
Български имигранти от Македония в София
Крапчеви